Твртко:
 Твртко I — боснийский бан (наместник) из династии Котроманичей в 1353—1366 и 1367—1377 годах;
 Твртко II  — король Боснии (1404—1409); (1421—1443).